Анне́-сюр-Сере́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 95 км на північний захід від Діжона, 31 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 247,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анне-сюр-Серен на сайті французького Національного інституту географії
 Анне-сюр-Серен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анне-сюр-Серен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна